Roger Federer var regerande mästare och försvarade sin titel efter att ha finalbesegrat britten Andy Murray i tre raka set. Det var Federers femte raka titel i US Open.

Seedning

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Sektion tre

Sektion fyra

Undre halvan

Sektion fem

Sektion sex

Sektion sju

Sektion åtta

US Open i tennis 2008